

Toponymie

 Pogorzałki est un village de la voïvodie de Mazovie.
 Pogorzałki est un village de la voïvodie de Podlachie.